De derde etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op maandag 3 juli 2017 van Verviers naar Longwy.

Parcours 

Het was een heuvelachtig parcours van 212,5 km. De start lag in België, maar het grootste gedeelte van deze etappe voerde door Luxemburg. De finish lag in Frankrijk. Er waren onderweg drie beklimmingen van de vierde categorie en twee beklimmingen van de derde categorie. De top van de laatste beklimming lag op de finish. In Wincrange was een tussensprint.

Verloop 
Nadat een eerste aanval is tenietgedaan, ontstaat een kopgroep van zes renners: Frederik Backaert, Nathan Brown, Nils Politt, Romain Sicard, Romain Hardy en Adam Hansen. Kort voor de Côte d'Eschdorf versnellen Politt en Brown. Brown neemt de twee bergpunten en wacht de andere vluchters terug op. Op vijftig kilometer van de meet komen Thomas De Gendt, Lilian Calmejane en Pierre-Luc Périchon aansluiten vooraan. Het aangesloten drietal gaat even later solo verder. Alleen Romain Hardy van de voormalige kopgroep kan het drietal volgen. Later blijft ook deze kopgroep niet bijeen, waarbij Calmejane alleen op kop komt.

Calmejane wordt ingerekend door het peloton met nog 10 kilometer te gaan, op weg naar de slotklim. Hier valt het peloton uiteen, er blijven uiteindelijk ongeveer 30 man over in de eerste groep, en een gelijk aantal eindigt binnen 40 seconden. De rest verliest duidelijk meer. Weinig kandidaten voor het eindklassement lijden tijdverlies, maar uit de top van het klassement van voor de etappe vallen veel rijders weg, waardoor Chris Froome van de zesde naar de tweede plaats stijgt, achter zijn ploeggenoot Geraint Thomas. Peter Sagan gaat de eindsprint aan, en ondanks dat zijn voeten van de pedalen glippen op het moment dat hij wil aangaan, wint hij de sprint voor Michael Matthews en Daniel Martin.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 3e etappe op letour.fr

03
Sportevenement in Grand Est
Sport in Meurthe-et-Moselle
Longwy